Collegio elettorale di Novara – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Novara – collegio elettorale del Regno d'Italia
Collegio elettorale di Novara – collegio elettorale del Senato della Repubblica
Collegio elettorale di Novara – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Novara I – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Novara II – collegio elettorale del Regno di Sardegna